bruine eikenbastmineermot
 witte eikenbastmineermot